O Campeonato Tocantinense de Futebol da Segunda Divisão de 2010 foi a segunda edição da competição de futebol do estado de Tocantins. O campeonato teria a participação de 6 equipes inscritas, incluídas em um único grupo classificatório. O campeão foi o Guaraí.

Participantes

Primeira fase

Tabela

Classificação

Fase final 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

Semifinais 
Jogos de ida

Jogos de volta

Finais 
1° jogo

2° jogo

Premiação

Ver também 
 Campeonato Tocantinense de Futebol
 Federação Tocantinense de Futebol (FTF)
 Campeonato Tocantinense de Futebol de 2010

2010
Futebol de 2010 no Brasil